Alícia del Regne Unit (gran duquessa de Hessen-Darmstadt) (1843 - 1878)
 Alícia del Regne Unit (comtessa d'Athlone) (1882 - 1981)